Verstraete ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Verstraete (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Daniel Alphonse Omer Verstraete (* 1924), emeritierter Bischof von Klerksdorp
 Fernand Verstraete (1925–1992), französischer Musiker
 Frank Verstraete, belgischer theoretischer Physiker

 Jules Verstraete (1883–1951), niederländischer Schauspieler 
 Willy Verstraete, belgischer Mikrobiologe am  der Universität Gent

Siehe auch:
 Verstraeten